Cette liste recense les éléments du parc de BB 16500, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Parc

Machines préservées 

Trois locomotives sont intégralement préservées. Elles arborent toutes la livrée béton.

La  est préservée par le Centre de la mine et du chemin de fer (CMCF), à Oignies (Pas-de-Calais) ; cette association a également sauvegardé une cabine de la .

La  est garée sous la rotonde de Mohon, annexe du musée du train de Mulhouse.

La  est préservée par la commune de Magenta (Marne) où elle est exposée de façon permanente sur un tronçon de voie, installé place Roger-Pointurier. Le week-end des 9 et , cette locomotive a été baptisée Magenta, alors qu'aucun engin de la série n'avait connu une telle cérémonie du temps de leur exploitation.

Machines vendues à des tiers 
Trois unités, les , 612 et 654, anciennement dédiées à l'activité Fret SNCF, sont vendues aux chemins de fer roumains en 2008.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 BB Alsthom

BB 16500
BB 16500